Принцесса Тайпин (, 665 — 2 августа 713), настоящее имя, возможно, Ли Линъюэ () — китайская политическая деятельница времён династии Тан, фактическая властительница империи в 710—713 годах.

Жизнеописание 
Происходила из династии Тан. Младшая из шести детей императора Гао-цзуна и У Цзэтянь. Получила хорошее образование. В 670 году мать хотела отдать её в даосский монастырь, однако император этому помешал. В 681 году вышла замуж за своего двоюродного брата Сюэ Шао. После смерти отца в 683 году фактическую власть захватила мать принцессы У Цзэтянь. Вскоре принцесса Тайпин становится доверенным лицом матери, помогая той бороться с врагами и сохранять власть. В 688 году был подавлен мятеж против императрицы У Цзэтянь, в котором принимал участие муж Тайпин — Сюэ Шао. Сюэ казнили, а в 690 году принцесса по настоянию матери вышла замуж за другого родственника императрицы.

Во время официального владычества матери в 690—705 годах Тайпин принимала участие в многочисленных заговорах, целью которых было усиление собственного положения. Из-за старости императрицы, ослабления её влияния, принцесса Тайпин поддержала мятежников, которые сделали новым императором её брата Чжун-цзуна. Во время правления последнего Тайпин некоторое время тщетно боролась за влияние на императора с его женой Вэй. Поэтому в 710 году, когда Чжун-цзун умер, а Вэй пыталась стать полной владычицей империи, принцесса Тайпин вместе с племянником Ли Лунцзи (будущим императором Сюань-цзуном) организовала мятеж против императрицы Вэй.

После успешного свержения Вэй новым императором стал ещё один брат Тайпин — Жуй-цзун. С этого момента фактическую власть взяла на себя Тайпин. Её сыновья стали князьями. Император приказывал сначала докладывать ей, а уже потом ему. В 711 году канцлер Яо Юанчжи пытался уговорить императора сослать Тайпин в Лоян, но был отправлен в отставку.

В 712 году Жуй-цзун решил передать власть сыну Ли Лунцзи, против чего выступала принцесса Тайпин. В конце власть была передана, и началось длительное противостояние. Тайпин решила сбросить Сюань-цзуна, но заговор был раскрыт, а все мятежников схвачены и казнены. Император приказал принцессе Тайпин наложить на себя руки, что она и сделала 2 августа 713 года. Сыновья Тайпин также были казнены.

Предки

Примечания

Литература 
 Книга Тан, том 183
 Новая Книга Тан, том 83
 Цзичжи Тунцзянь, тома 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210

Ссылки 
 Селезнёва Е. А. Женщина в политической жизни Китая в начале эпохи Тан (617—762 гг.) // Известия Восточного института. 2007. № 14

Принцессы Китая
Приговорённые к самоубийству
Персоналии:Тан
Родившиеся в Чанъане
Умершие в Чанъане